Full circle kan syfta på:

Musikalbum 
 Full Circle (The Doors) – från 1972 med The Doors
 Full Circle (Pennywise) – från 1997 med Pennywise
 Full Circle (Dan Fogelberg) – från 2003 med Dan Fogelberg
 Full Circle (Jim Jidhed) – från 2003 med Jim Jidhed och Tommy Denander
 Full Circle (Karl-Martin Almqvist) – från 2004 med Karl-Martin Almqvist
 Full Circle (album av Xzibit) – från 2006 med Xzibit
 Full Circle (Drowning Pool) – från 2007 med Drowning Pool
 Full Circle (album av Creed) – från 2009 med Creed

Film 
 Full Circle (film) – en film från 1977